Хроника на дупнишките евреи с подзаглавие Да разказваме с добро е „книга-учебник за лоялност и толерантност“.

Книгата е двегодишен труд на Явор Тодоров и е поместен в над двеста и тридесет страници, в които авторът представя хронологически историята на евреите от град Дупница. Отбелязана е съществената им роля за развитието на търговско-икономическия, социален, военен, политически и културен живот в града. За съставянето на труда си авторът е проучил фонда на дупнишката еврейска общност, който се съхранява в Държавния архив в Кюстендил.

Събитието по представяне на книгата е проведено в читалище „Зора“ и е организирано от местната организация на евреите „Шалом“ в деня на светите братя Кирил и Методий. Участие взимат авторът, Михайлина Павлова, като редактор на книгата и Леонид Хаздай, председател на „Шалом“ в града. Дупнишкият учен, фармацевт проф. Рахамин Шекерджийски, който е и почетен гражданин на Дупница, както и спомоществувател за издаването на „Хрониките на дупнишките евреи“. Професорът говори за своя роден град, за евреите, които са го напуснали и заминали за Израел след 1947 г. Огромна благодарност проф. Шекерджийски отбелязва темата за спасението на българските евреи по времето на Холокоста. В хрониката е отделено внимание на биографиите на личности като Жак Асеов, Арон Аронов, Жак Каракаши, Моис Алкалай, Билха Брайънт, Лео Конфорти и други. Изданието, финансирано от „Шалом“ не изплаща хонорари на автора и редактора, тъй като те не пожелават това. Издаваните екземпляри ще бъдат дарени на на всички читалища и библиотеки в региона. В изднието е включен и богат снимков материал, посветен на приноса на местната еврейска общност и приноса и за града и региона.

Само малка част от намереното в държавният архив намира място в книгата. От нейните страници може да се научи и за обикновени хора – българи, застъпили се лично за подлаганите на гонения евреи по време на действието на Закона за защита на нацията. Когато митрополит Стефан на връщане от Рилския манастир, вижда града пуст той пита архиерейския наместник защо няма никой по улиците отговорът е: „Защото евреите са арестувани. Българите са солидарни с евреите, затова и те не излизат“.

Награди

На книгата 
 Награда „Шофар“ от организацията на евреите „Шалом“.

На авторът 
 Награда „Дарител с най-ценно дарение“, Държавен архив – Кюстендил (2017)
 Награда „Будител на годината – Дупница 2020“, Общински съвет – Дупница, Народно читалище „Зора – 1858“ (2020)

Издание

Източници

Външни препратки 
 Сара Луна: Тогава бях на седем. Не знаех, че съм еврейка. Бях просто българка.

История на Дупница
Исторически хроники